Nagelschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Nagelschmidt (1822–1902) war ein deutscher Architekt und Kirchenbaumeister im Erzbistum Köln
 Thorsten Nagelschmidt (* 1976), deutscher Sänger, Liedtexter und Romanautor
 Willi Nagelschmidt (1922–1986), deutscher Fußballspieler